Karl Haegele oder Karl Hägele ist der Name folgender Personen:

* Karl Hägele (Politiker, 1901) (1901–1949), deutscher Jurist und Politiker, Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd
 Karl Haegele (Notar) (1904–1977), deutscher Notar und Autor 
 Karl Haegele (Politiker, 1922) (1922–1993), deutscher Politiker, Bürgermeister von Horb am Neckar